La competizione di salto ostacoli individuale ai giochi olimpici della XXX Olimpiade di Londra si è svolta tra il 4 e l'8 agosto 2012 presso il Greenwich Park.
75 binomi hanno preso parte alla gara, che è stata così ripartita: 3 round di qualificazione, di cui due utilizzati anche per il concorso di salto a squadre, e 2 round finali.Il primo round vede partecipare i migliori 35 delle qualificazioni, il secondo i migliori 20. La vittoria si decreta sommando i due round e nel caso di pareggio per le medaglie si passa ad un Jump-Off.

Programma

Podio

Classifica finale 

*: Il binomio nonostante il punteggio non ha proseguito nella competizione poiché, da regolamento, ogni nazione può portare in finale solo tre cavalieri (in questo caso Svizzera e Paesi Bassi)
**: La cavallerizza è stata squalificata (DSQ) poiché nel 2º round di qualificazione ha fatto gareggiare il proprio cavallo ferito.
***: A causa di cadute (Lisen Fredricson) o di un rifiuto da parte dei cavalli, la gara non è andata avanti e il binomio ha assunto una piena penalità (42 punti).

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Sito Ufficiale: Individual Jumping

Equitazione ai Giochi della XXX Olimpiade

zh:2012年夏季奧林匹克運動會馬術個人三項賽